

493001–493100 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 493001 || || 12 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#fefefe
| 493002 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#E9E9E9
| 493003 || || 12 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#E9E9E9
| 493004 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#d6d6d6
| 493005 || || 12 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#E9E9E9
| 493006 || || 22 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#fefefe
| 493007 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#E9E9E9
| 493008 || || 5 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#d6d6d6
| 493009 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#E9E9E9
| 493010 || || 20 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#d6d6d6
| 493011 || || 21 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#d6d6d6
| 493012 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#d6d6d6
| 493013 || || 4 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#E9E9E9
| 493014 || || 5 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#d6d6d6
| 493015 || || 26 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#d6d6d6
| 493016 || || 1 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#d6d6d6
| 493017 || || 20 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#d6d6d6
| 493018 || || 2 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#d6d6d6
| 493019 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#E9E9E9
| 493020 || || 31 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#d6d6d6
| 493021 || || 17 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#d6d6d6
| 493022 || || 30 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#d6d6d6
| 493023 || || 20 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#E9E9E9
| 493024 || || 16 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#E9E9E9
| 493025 || || 14 de setembre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#d6d6d6
| 493026 || || 22 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#E9E9E9
| 493027 || || 15 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#E9E9E9
| 493028 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#d6d6d6
| 493029 || || 18 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#d6d6d6
| 493030 || || 4 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#fefefe
| 493031 || || 5 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#d6d6d6
| 493032 || || 13 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#fefefe
| 493033 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#E9E9E9
| 493034 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#E9E9E9
| 493035 || || 28 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#d6d6d6
| 493036 || || 18 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#d6d6d6
| 493037 || || 2 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#d6d6d6
| 493038 || || 25 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#E9E9E9
| 493039 || || 8 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#E9E9E9
| 493040 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#d6d6d6
| 493041 || || 18 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#d6d6d6
| 493042 || || 2 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#fefefe
| 493043 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#d6d6d6
| 493044 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#FA8072
| 493045 || || 22 d'agost de 1999 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#E9E9E9
| 493046 || || 16 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#E9E9E9
| 493047 || || 9 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#fefefe
| 493048 || || 4 de juliol de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#d6d6d6
| 493049 || || 19 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#d6d6d6
| 493050 || || 5 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#E9E9E9
| 493051 || || 5 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#d6d6d6
| 493052 || || 13 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 493053 || || 13 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#d6d6d6
| 493054 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#d6d6d6
| 493055 || || 15 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#d6d6d6
| 493056 || || 22 de setembre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#E9E9E9
| 493057 || || 5 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#d6d6d6
| 493058 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#d6d6d6
| 493059 || || 22 de setembre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#d6d6d6
| 493060 || || 13 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#E9E9E9
| 493061 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#E9E9E9
| 493062 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#d6d6d6
| 493063 || || 24 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#d6d6d6
| 493064 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#d6d6d6
| 493065 || || 2 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#d6d6d6
| 493066 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#d6d6d6
| 493067 || || 23 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#d6d6d6
| 493068 || || 17 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#E9E9E9
| 493069 || || 15 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#E9E9E9
| 493070 || || 1 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#d6d6d6
| 493071 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#d6d6d6
| 493072 || || 27 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#d6d6d6
| 493073 || || 3 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#d6d6d6
| 493074 || || 25 de setembre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#d6d6d6
| 493075 || || 21 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#E9E9E9
| 493076 || || 10 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#d6d6d6
| 493077 || || 19 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#d6d6d6
| 493078 || || 12 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#d6d6d6
| 493079 || || 24 de setembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#d6d6d6
| 493080 || || 12 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#d6d6d6
| 493081 || || 25 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#d6d6d6
| 493082 || || 26 de setembre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#E9E9E9
| 493083 || || 13 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#E9E9E9
| 493084 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#E9E9E9
| 493085 || || 2 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#d6d6d6
| 493086 || || 2 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#d6d6d6
| 493087 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#E9E9E9
| 493088 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#d6d6d6
| 493089 || || 19 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#E9E9E9
| 493090 || || 13 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#E9E9E9
| 493091 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#E9E9E9
| 493092 || || 19 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#d6d6d6
| 493093 || || 26 de març de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#E9E9E9
| 493094 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#E9E9E9
| 493095 || || 1 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#d6d6d6
| 493096 || || 19 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#d6d6d6
| 493097 || || 13 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#d6d6d6
| 493098 || || 2 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#d6d6d6
| 493099 || || 19 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#E9E9E9
| 493100 || || 3 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

493101–493200 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 493101 || || 20 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#E9E9E9
| 493102 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#d6d6d6
| 493103 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#E9E9E9
| 493104 || || 13 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#d6d6d6
| 493105 || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#fefefe
| 493106 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#E9E9E9
| 493107 || || 19 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#d6d6d6
| 493108 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#E9E9E9
| 493109 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#d6d6d6
| 493110 || || 23 de setembre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#fefefe
| 493111 || || 24 de setembre de 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#d6d6d6
| 493112 || || 14 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#E9E9E9
| 493113 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#E9E9E9
| 493114 || || 1 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 493115 || || 3 de setembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#d6d6d6
| 493116 || || 3 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#d6d6d6
| 493117 || || 1 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#E9E9E9
| 493118 || || 12 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#d6d6d6
| 493119 || || 2 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#d6d6d6
| 493120 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#E9E9E9
| 493121 || || 27 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#E9E9E9
| 493122 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#E9E9E9
| 493123 || || 4 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#d6d6d6
| 493124 || || 12 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#E9E9E9
| 493125 || || 1 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#d6d6d6
| 493126 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#d6d6d6
| 493127 || || 9 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#d6d6d6
| 493128 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#E9E9E9
| 493129 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#E9E9E9
| 493130 || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#E9E9E9
| 493131 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#E9E9E9
| 493132 || || 16 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#d6d6d6
| 493133 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#d6d6d6
| 493134 || || 29 de setembre de 1992 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#d6d6d6
| 493135 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#d6d6d6
| 493136 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#d6d6d6
| 493137 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#d6d6d6
| 493138 || || 15 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#d6d6d6
| 493139 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#d6d6d6
| 493140 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#E9E9E9
| 493141 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#d6d6d6
| 493142 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#d6d6d6
| 493143 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#d6d6d6
| 493144 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#fefefe
| 493145 || || 7 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 493146 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#d6d6d6
| 493147 || || 4 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#d6d6d6
| 493148 || || 9 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#d6d6d6
| 493149 || || 22 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#E9E9E9
| 493150 || || 20 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#d6d6d6
| 493151 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#d6d6d6
| 493152 || || 12 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#d6d6d6
| 493153 || || 21 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#E9E9E9
| 493154 || || 19 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#E9E9E9
| 493155 || || 30 de setembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#d6d6d6
| 493156 || || 1 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 493157 || || 1 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#d6d6d6
| 493158 || || 28 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#d6d6d6
| 493159 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#d6d6d6
| 493160 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#d6d6d6
| 493161 || || 2 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#E9E9E9
| 493162 || || 18 de maig de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#E9E9E9
| 493163 || || 26 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#d6d6d6
| 493164 || || 18 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#E9E9E9
| 493165 || || 12 de maig de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#d6d6d6
| 493166 || || 29 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#E9E9E9
| 493167 || || 13 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#E9E9E9
| 493168 || || 7 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#d6d6d6
| 493169 || || 19 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#E9E9E9
| 493170 || || 1 de maig de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#d6d6d6
| 493171 || || 21 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#d6d6d6
| 493172 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#E9E9E9
| 493173 || || 27 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#d6d6d6
| 493174 || || 15 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#d6d6d6
| 493175 || || 3 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#d6d6d6
| 493176 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#d6d6d6
| 493177 || || 16 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#d6d6d6
| 493178 || || 10 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#d6d6d6
| 493179 || || 4 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#d6d6d6
| 493180 || || 18 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#E9E9E9
| 493181 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 493182 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#d6d6d6
| 493183 || || 29 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 493184 || || 12 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 493185 || || 4 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#d6d6d6
| 493186 || || 10 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#d6d6d6
| 493187 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#d6d6d6
| 493188 || || 30 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#E9E9E9
| 493189 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#d6d6d6
| 493190 || || 1 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#E9E9E9
| 493191 || || 7 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#d6d6d6
| 493192 || || 10 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#d6d6d6
| 493193 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#fefefe
| 493194 || || 28 d'agost de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#fefefe
| 493195 || || 14 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#d6d6d6
| 493196 || || 20 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#d6d6d6
| 493197 || || 21 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#d6d6d6
| 493198 || || 22 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#E9E9E9
| 493199 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#d6d6d6
| 493200 || || 11 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

493201–493300 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 493201 || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 493202 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#d6d6d6
| 493203 || || 23 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#d6d6d6
| 493204 || || 3 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#E9E9E9
| 493205 || || 19 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#E9E9E9
| 493206 || || 25 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#d6d6d6
| 493207 || || 21 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#d6d6d6
| 493208 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#E9E9E9
| 493209 || || 24 de setembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#d6d6d6
| 493210 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#d6d6d6
| 493211 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#d6d6d6
| 493212 || || 8 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#d6d6d6
| 493213 || || 19 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#d6d6d6
| 493214 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#fefefe
| 493215 || || 16 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#E9E9E9
| 493216 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#E9E9E9
| 493217 || || 13 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#d6d6d6
| 493218 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#d6d6d6
| 493219 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#d6d6d6
| 493220 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#d6d6d6
| 493221 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#d6d6d6
| 493222 || || 2 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#d6d6d6
| 493223 || || 1 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#d6d6d6
| 493224 || || 22 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#E9E9E9
| 493225 || || 19 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#d6d6d6
| 493226 || || 20 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#d6d6d6
| 493227 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#E9E9E9
| 493228 || || 12 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#fefefe
| 493229 || || 13 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#E9E9E9
| 493230 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#fefefe
| 493231 || || 31 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#d6d6d6
| 493232 || || 11 d'octubre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#d6d6d6
| 493233 || || 13 de juliol de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#d6d6d6
| 493234 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#d6d6d6
| 493235 || || 12 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#fefefe
| 493236 || || 28 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#E9E9E9
| 493237 || || 28 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#E9E9E9
| 493238 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#d6d6d6
| 493239 || || 29 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#d6d6d6
| 493240 || || 31 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#d6d6d6
| 493241 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#d6d6d6
| 493242 || || 22 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#d6d6d6
| 493243 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#d6d6d6
| 493244 || || 15 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#d6d6d6
| 493245 || || 31 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 493246 || || 31 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#E9E9E9
| 493247 || || 4 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#d6d6d6
| 493248 || || 14 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#E9E9E9
| 493249 || || 8 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#E9E9E9
| 493250 || || 30 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#E9E9E9
| 493251 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#d6d6d6
| 493252 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#d6d6d6
| 493253 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#fefefe
| 493254 || || 13 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#E9E9E9
| 493255 || || 30 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#fefefe
| 493256 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#d6d6d6
| 493257 || || 28 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#E9E9E9
| 493258 || || 30 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#d6d6d6
| 493259 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#E9E9E9
| 493260 || || 5 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#d6d6d6
| 493261 || || 22 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#d6d6d6
| 493262 || || 31 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#d6d6d6
| 493263 || || 15 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#E9E9E9
| 493264 || || 2 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#E9E9E9
| 493265 || || 25 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#E9E9E9
| 493266 || || 4 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#d6d6d6
| 493267 || || 19 de setembre de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#d6d6d6
| 493268 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#d6d6d6
| 493269 || || 8 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#E9E9E9
| 493270 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#d6d6d6
| 493271 || || 3 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#d6d6d6
| 493272 || || 3 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#fefefe
| 493273 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#d6d6d6
| 493274 || || 21 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#d6d6d6
| 493275 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#d6d6d6
| 493276 || || 2 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#d6d6d6
| 493277 || || 12 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#E9E9E9
| 493278 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#E9E9E9
| 493279 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#d6d6d6
| 493280 || || 29 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#E9E9E9
| 493281 || || 18 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#d6d6d6
| 493282 || || 28 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#d6d6d6
| 493283 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#E9E9E9
| 493284 || || 2 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#d6d6d6
| 493285 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#d6d6d6
| 493286 || || 16 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#d6d6d6
| 493287 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#d6d6d6
| 493288 || || 30 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#d6d6d6
| 493289 || || 16 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#E9E9E9
| 493290 || || 1 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#E9E9E9
| 493291 || || 28 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#E9E9E9
| 493292 || || 16 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#d6d6d6
| 493293 || || 28 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#d6d6d6
| 493294 || || 21 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 493295 || || 31 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#E9E9E9
| 493296 || || 1 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 493297 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#E9E9E9
| 493298 || || 10 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#d6d6d6
| 493299 || || 31 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#fefefe
| 493300 || || 12 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|}

493301–493400 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 493301 || || 1 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#E9E9E9
| 493302 || || 1 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#d6d6d6
| 493303 || || 14 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#d6d6d6
| 493304 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#d6d6d6
| 493305 || || 1 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#d6d6d6
| 493306 || || 31 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#E9E9E9
| 493307 || || 3 de setembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#fefefe
| 493308 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#d6d6d6
| 493309 || || 29 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#d6d6d6
| 493310 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#E9E9E9
| 493311 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#d6d6d6
| 493312 || || 15 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#d6d6d6
| 493313 || || 2 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#fefefe
| 493314 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#d6d6d6
| 493315 || || 17 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#d6d6d6
| 493316 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#E9E9E9
| 493317 || || 25 de setembre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#d6d6d6
| 493318 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#E9E9E9
| 493319 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#E9E9E9
| 493320 || || 29 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#d6d6d6
| 493321 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 493322 || || 18 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#E9E9E9
| 493323 || || 8 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#d6d6d6
| 493324 || || 20 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#d6d6d6
| 493325 || || 30 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#E9E9E9
| 493326 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#d6d6d6
| 493327 || || 28 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#E9E9E9
| 493328 || || 15 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#E9E9E9
| 493329 || || 26 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#E9E9E9
| 493330 || || 3 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#d6d6d6
| 493331 || || 28 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#d6d6d6
| 493332 || || 9 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#d6d6d6
| 493333 || || 18 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#d6d6d6
| 493334 || || 20 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#d6d6d6
| 493335 || || 30 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#d6d6d6
| 493336 || || 1 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#d6d6d6
| 493337 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 493338 || || 24 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#d6d6d6
| 493339 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#d6d6d6
| 493340 || || 8 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#d6d6d6
| 493341 || || 1 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#d6d6d6
| 493342 || || 26 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#E9E9E9
| 493343 || || 28 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 493344 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#d6d6d6
| 493345 || || 26 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#d6d6d6
| 493346 || || 31 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#E9E9E9
| 493347 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#E9E9E9
| 493348 || || 8 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 493349 || || 13 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#d6d6d6
| 493350 || || 22 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#E9E9E9
| 493351 || || 5 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#d6d6d6
| 493352 || || 16 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#d6d6d6
| 493353 || || 6 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#d6d6d6
| 493354 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#E9E9E9
| 493355 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#d6d6d6
| 493356 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#E9E9E9
| 493357 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#d6d6d6
| 493358 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#d6d6d6
| 493359 || || 17 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#d6d6d6
| 493360 || || 5 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#E9E9E9
| 493361 || || 9 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#E9E9E9
| 493362 || || 26 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#d6d6d6
| 493363 || || 24 de setembre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#d6d6d6
| 493364 || || 31 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#E9E9E9
| 493365 || || 2 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#d6d6d6
| 493366 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#d6d6d6
| 493367 || || 4 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#E9E9E9
| 493368 || || 2 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#d6d6d6
| 493369 || || 21 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#E9E9E9
| 493370 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#d6d6d6
| 493371 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#d6d6d6
| 493372 || || 15 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#d6d6d6
| 493373 || || 23 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#d6d6d6
| 493374 || || 20 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#E9E9E9
| 493375 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#d6d6d6
| 493376 || || 19 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#d6d6d6
| 493377 || || 23 de setembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#fefefe
| 493378 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#d6d6d6
| 493379 || || 21 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#d6d6d6
| 493380 || || 21 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#E9E9E9
| 493381 || || 20 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#d6d6d6
| 493382 || || 5 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#fefefe
| 493383 || || 22 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#E9E9E9
| 493384 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#E9E9E9
| 493385 || || 23 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#d6d6d6
| 493386 || || 30 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#E9E9E9
| 493387 || || 5 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#d6d6d6
| 493388 || || 10 de maig de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#d6d6d6
| 493389 || || 19 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#d6d6d6
| 493390 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#d6d6d6
| 493391 || || 2 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#d6d6d6
| 493392 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#fefefe
| 493393 || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#d6d6d6
| 493394 || || 25 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#E9E9E9
| 493395 || || 27 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#E9E9E9
| 493396 || || 11 d'octubre de 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#E9E9E9
| 493397 || || 1 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#d6d6d6
| 493398 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#E9E9E9
| 493399 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#d6d6d6
| 493400 || || 16 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

493401–493500 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 493401 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#d6d6d6
| 493402 || || 4 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#d6d6d6
| 493403 || || 29 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#d6d6d6
| 493404 || || 20 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#d6d6d6
| 493405 || || 30 d'abril de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#d6d6d6
| 493406 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#d6d6d6
| 493407 || || 20 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#E9E9E9
| 493408 || || 29 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#d6d6d6
| 493409 || || 13 de juny de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#d6d6d6
| 493410 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#E9E9E9
| 493411 || || 10 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#E9E9E9
| 493412 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#d6d6d6
| 493413 || || 15 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#d6d6d6
| 493414 || || 29 d'octubre de 2014 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#d6d6d6
| 493415 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#d6d6d6
| 493416 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#d6d6d6
| 493417 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#d6d6d6
| 493418 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#d6d6d6
| 493419 || || 23 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#d6d6d6
| 493420 || || 21 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#d6d6d6
| 493421 || || 2 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#d6d6d6
| 493422 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#d6d6d6
| 493423 || || 25 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#d6d6d6
| 493424 || || 4 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#d6d6d6
| 493425 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#d6d6d6
| 493426 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#E9E9E9
| 493427 || || 25 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#d6d6d6
| 493428 || || 21 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#E9E9E9
| 493429 || || 2 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#d6d6d6
| 493430 || || 16 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#d6d6d6
| 493431 || || 27 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#d6d6d6
| 493432 || || 12 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#d6d6d6
| 493433 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#d6d6d6
| 493434 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#d6d6d6
| 493435 || || 10 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#E9E9E9
| 493436 || || 6 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#d6d6d6
| 493437 || || 29 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#d6d6d6
| 493438 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#d6d6d6
| 493439 || || 18 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#E9E9E9
| 493440 || || 29 de juliol de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#d6d6d6
| 493441 || || 5 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#d6d6d6
| 493442 || || 15 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#d6d6d6
| 493443 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 493444 || || 12 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#d6d6d6
| 493445 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#d6d6d6
| 493446 || || 25 de maig de 2006 || Mauna Kea || P. A. Wiegert ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#C2FFFF
| 493447 || || 24 de març de 2010 || WISE || WISE || L5 ||  —
|-id=448 bgcolor=#d6d6d6
| 493448 || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#d6d6d6
| 493449 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#E9E9E9
| 493450 || || 8 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#E9E9E9
| 493451 || || 4 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 493452 || || 25 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#E9E9E9
| 493453 || || 2 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#d6d6d6
| 493454 || || 27 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#E9E9E9
| 493455 || || 27 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#E9E9E9
| 493456 || || 23 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#d6d6d6
| 493457 || || 15 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#d6d6d6
| 493458 || || 19 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#d6d6d6
| 493459 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#d6d6d6
| 493460 || || 30 d'agost de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#E9E9E9
| 493461 || || 15 d'abril de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#d6d6d6
| 493462 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#d6d6d6
| 493463 || || 20 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#E9E9E9
| 493464 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#d6d6d6
| 493465 || || 15 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#d6d6d6
| 493466 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#E9E9E9
| 493467 || || 17 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#fefefe
| 493468 || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#d6d6d6
| 493469 || || 15 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#d6d6d6
| 493470 || || 27 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#d6d6d6
| 493471 || || 30 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#C2FFFF
| 493472 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=473 bgcolor=#d6d6d6
| 493473 || || 12 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#d6d6d6
| 493474 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#d6d6d6
| 493475 || || 8 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 493476 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#d6d6d6
| 493477 || || 13 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#d6d6d6
| 493478 || || 3 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 493479 || || 21 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#C2E0FF
| 493480 || || 29 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || cubewano? ||  —
|-id=481 bgcolor=#d6d6d6
| 493481 || || 27 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#E9E9E9
| 493482 || || 3 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#fefefe
| 493483 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#d6d6d6
| 493484 || || 31 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#E9E9E9
| 493485 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#E9E9E9
| 493486 || || 25 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#d6d6d6
| 493487 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#E9E9E9
| 493488 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#E9E9E9
| 493489 || || 3 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#E9E9E9
| 493490 || || 4 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#E9E9E9
| 493491 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#d6d6d6
| 493492 || || 29 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#E9E9E9
| 493493 || || 17 d'octubre de 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#d6d6d6
| 493494 || || 12 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#d6d6d6
| 493495 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#d6d6d6
| 493496 || || 3 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#fefefe
| 493497 || || 26 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#d6d6d6
| 493498 || || 1 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#d6d6d6
| 493499 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#E9E9E9
| 493500 || || 2 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

493501–493600 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 493501 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 493502 || || 15 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#E9E9E9
| 493503 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#d6d6d6
| 493504 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#d6d6d6
| 493505 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#d6d6d6
| 493506 || || 28 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#d6d6d6
| 493507 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#E9E9E9
| 493508 || || 26 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#d6d6d6
| 493509 || || 25 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#E9E9E9
| 493510 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#C2FFFF
| 493511 || || 12 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=512 bgcolor=#E9E9E9
| 493512 || || 8 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#d6d6d6
| 493513 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#E9E9E9
| 493514 || || 11 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#d6d6d6
| 493515 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#d6d6d6
| 493516 || || 17 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#d6d6d6
| 493517 || || 15 d'agost de 2013 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#d6d6d6
| 493518 || || 26 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#d6d6d6
| 493519 || || 5 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#d6d6d6
| 493520 || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#d6d6d6
| 493521 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#d6d6d6
| 493522 || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#d6d6d6
| 493523 || || 26 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 493524 || || 8 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#d6d6d6
| 493525 || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#C2FFFF
| 493526 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=527 bgcolor=#d6d6d6
| 493527 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#E9E9E9
| 493528 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#fefefe
| 493529 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#d6d6d6
| 493530 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#C2FFFF
| 493531 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=532 bgcolor=#C2FFFF
| 493532 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=533 bgcolor=#C2FFFF
| 493533 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=534 bgcolor=#C2FFFF
| 493534 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=535 bgcolor=#C2FFFF
| 493535 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=536 bgcolor=#d6d6d6
| 493536 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#fefefe
| 493537 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#E9E9E9
| 493538 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#fefefe
| 493539 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#E9E9E9
| 493540 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#d6d6d6
| 493541 || || 21 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#fefefe
| 493542 || || 17 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#d6d6d6
| 493543 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#E9E9E9
| 493544 || || 10 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#d6d6d6
| 493545 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#E9E9E9
| 493546 || || 8 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#E9E9E9
| 493547 || || 24 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#fefefe
| 493548 || || 28 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#fefefe
| 493549 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#fefefe
| 493550 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#d6d6d6
| 493551 || || 15 de març de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#d6d6d6
| 493552 || || 14 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#E9E9E9
| 493553 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#E9E9E9
| 493554 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#FA8072
| 493555 || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#E9E9E9
| 493556 || || 15 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#d6d6d6
| 493557 || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#d6d6d6
| 493558 || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#E9E9E9
| 493559 || || 9 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#d6d6d6
| 493560 || || 14 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#fefefe
| 493561 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#d6d6d6
| 493562 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#d6d6d6
| 493563 || || 9 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#E9E9E9
| 493564 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#E9E9E9
| 493565 || || 6 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#d6d6d6
| 493566 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#fefefe
| 493567 || || 4 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#E9E9E9
| 493568 || || 1 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#d6d6d6
| 493569 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#d6d6d6
| 493570 || || 19 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#d6d6d6
| 493571 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#E9E9E9
| 493572 || || 24 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#d6d6d6
| 493573 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#d6d6d6
| 493574 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#d6d6d6
| 493575 || || 20 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#E9E9E9
| 493576 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#fefefe
| 493577 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#d6d6d6
| 493578 || || 25 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#d6d6d6
| 493579 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#E9E9E9
| 493580 || || 9 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#fefefe
| 493581 || || 25 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#d6d6d6
| 493582 || || 15 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#fefefe
| 493583 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#fefefe
| 493584 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#E9E9E9
| 493585 || || 14 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#fefefe
| 493586 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#d6d6d6
| 493587 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#d6d6d6
| 493588 || || 19 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#E9E9E9
| 493589 || || 19 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#d6d6d6
| 493590 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#d6d6d6
| 493591 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#d6d6d6
| 493592 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#d6d6d6
| 493593 || || 5 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#d6d6d6
| 493594 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#d6d6d6
| 493595 || || 1 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#d6d6d6
| 493596 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#E9E9E9
| 493597 || || 19 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#d6d6d6
| 493598 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#d6d6d6
| 493599 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#d6d6d6
| 493600 || || 16 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

493601–493700 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 493601 || || 19 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#E9E9E9
| 493602 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#E9E9E9
| 493603 || || 27 de març de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#d6d6d6
| 493604 || || 19 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#d6d6d6
| 493605 || || 24 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#d6d6d6
| 493606 || || 1 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#d6d6d6
| 493607 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#d6d6d6
| 493608 || || 7 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#d6d6d6
| 493609 || || 28 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#E9E9E9
| 493610 || || 20 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#fefefe
| 493611 || || 21 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#E9E9E9
| 493612 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#d6d6d6
| 493613 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#d6d6d6
| 493614 || || 4 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#d6d6d6
| 493615 || || 7 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#d6d6d6
| 493616 || || 9 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#d6d6d6
| 493617 || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#E9E9E9
| 493618 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#E9E9E9
| 493619 || || 6 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#d6d6d6
| 493620 || || 29 de juliol de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#E9E9E9
| 493621 || || 29 de novembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#d6d6d6
| 493622 || || 14 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#E9E9E9
| 493623 || || 20 d'abril de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#d6d6d6
| 493624 || || 5 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#d6d6d6
| 493625 || || 26 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#fefefe
| 493626 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 493627 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#d6d6d6
| 493628 || || 2 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 493629 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#E9E9E9
| 493630 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 493631 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#d6d6d6
| 493632 || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#d6d6d6
| 493633 || || 22 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#E9E9E9
| 493634 || || 24 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#d6d6d6
| 493635 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#E9E9E9
| 493636 || || 24 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#E9E9E9
| 493637 || || 31 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#E9E9E9
| 493638 || || 24 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#d6d6d6
| 493639 || || 15 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#fefefe
| 493640 || || 14 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#d6d6d6
| 493641 || || 18 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#fefefe
| 493642 || || 25 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#E9E9E9
| 493643 || || 18 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#E9E9E9
| 493644 || || 15 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#E9E9E9
| 493645 || || 24 de setembre de 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#fefefe
| 493646 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#E9E9E9
| 493647 || || 25 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#fefefe
| 493648 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#fefefe
| 493649 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#E9E9E9
| 493650 || || 4 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#d6d6d6
| 493651 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#E9E9E9
| 493652 || || 19 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#fefefe
| 493653 || || 28 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#fefefe
| 493654 || || 10 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#fefefe
| 493655 || || 5 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#fefefe
| 493656 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#fefefe
| 493657 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#d6d6d6
| 493658 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#fefefe
| 493659 || || 1 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#fefefe
| 493660 || || 9 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#fefefe
| 493661 || || 8 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#fefefe
| 493662 || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#fefefe
| 493663 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#fefefe
| 493664 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#E9E9E9
| 493665 || || 19 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#E9E9E9
| 493666 || || 19 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#fefefe
| 493667 || || 24 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#d6d6d6
| 493668 || || 24 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#fefefe
| 493669 || || 17 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#E9E9E9
| 493670 || || 29 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#fefefe
| 493671 || || 21 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#E9E9E9
| 493672 || || 16 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#E9E9E9
| 493673 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#fefefe
| 493674 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#E9E9E9
| 493675 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#fefefe
| 493676 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#fefefe
| 493677 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#E9E9E9
| 493678 || || 11 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#d6d6d6
| 493679 || || 21 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#fefefe
| 493680 || || 7 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#fefefe
| 493681 || || 20 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#E9E9E9
| 493682 || || 23 de novembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#fefefe
| 493683 || || 6 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#d6d6d6
| 493684 || || 7 de setembre de 2015 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#fefefe
| 493685 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#fefefe
| 493686 || || 25 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#fefefe
| 493687 || || 2 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#E9E9E9
| 493688 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#fefefe
| 493689 || || 21 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#E9E9E9
| 493690 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#fefefe
| 493691 || || 20 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#fefefe
| 493692 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#fefefe
| 493693 || || 29 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#E9E9E9
| 493694 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#fefefe
| 493695 || || 2 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 493696 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#fefefe
| 493697 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#fefefe
| 493698 || || 28 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#d6d6d6
| 493699 || || 24 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#d6d6d6
| 493700 || || 24 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

493701–493800 

|-bgcolor=#fefefe
| 493701 || || 9 de setembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#d6d6d6
| 493702 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#fefefe
| 493703 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#E9E9E9
| 493704 || || 28 d'agost de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#E9E9E9
| 493705 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#fefefe
| 493706 || || 16 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 493707 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 493708 || || 2 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#E9E9E9
| 493709 || || 15 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#fefefe
| 493710 || || 26 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#fefefe
| 493711 || || 17 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#E9E9E9
| 493712 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#E9E9E9
| 493713 || || 4 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#E9E9E9
| 493714 || || 22 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#E9E9E9
| 493715 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 493716 || || 1 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#E9E9E9
| 493717 || || 18 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#fefefe
| 493718 || || 17 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#fefefe
| 493719 || || 29 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#fefefe
| 493720 || || 25 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#fefefe
| 493721 || || 6 de setembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#fefefe
| 493722 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#fefefe
| 493723 || || 15 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#d6d6d6
| 493724 || || 27 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#E9E9E9
| 493725 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#E9E9E9
| 493726 || || 9 de setembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#fefefe
| 493727 || || 3 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#fefefe
| 493728 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#E9E9E9
| 493729 || || 9 d'octubre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#E9E9E9
| 493730 || || 2 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#fefefe
| 493731 || || 28 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#fefefe
| 493732 || || 23 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#fefefe
| 493733 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#fefefe
| 493734 || || 14 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#E9E9E9
| 493735 || || 6 de desembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#E9E9E9
| 493736 || || 1 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#fefefe
| 493737 || || 3 d'octubre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#E9E9E9
| 493738 || || 8 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#d6d6d6
| 493739 || || 8 de setembre de 2015 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#E9E9E9
| 493740 || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#fefefe
| 493741 || || 11 de maig de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#fefefe
| 493742 || || 21 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#fefefe
| 493743 || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#fefefe
| 493744 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#E9E9E9
| 493745 || || 24 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#d6d6d6
| 493746 || || 5 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#d6d6d6
| 493747 || || 24 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#E9E9E9
| 493748 || || 31 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#E9E9E9
| 493749 || || 24 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#fefefe
| 493750 || || 31 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#d6d6d6
| 493751 || || 13 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#E9E9E9
| 493752 || || 26 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#fefefe
| 493753 || || 25 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 493754 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#fefefe
| 493755 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#fefefe
| 493756 || || 5 de desembre de 2010 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#fefefe
| 493757 || || 3 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#fefefe
| 493758 || || 11 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#E9E9E9
| 493759 || || 13 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#E9E9E9
| 493760 || || 21 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#fefefe
| 493761 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#fefefe
| 493762 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#E9E9E9
| 493763 || || 28 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#fefefe
| 493764 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#E9E9E9
| 493765 || || 22 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#fefefe
| 493766 || || 10 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#E9E9E9
| 493767 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#fefefe
| 493768 || || 23 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#E9E9E9
| 493769 || || 14 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#E9E9E9
| 493770 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#fefefe
| 493771 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#fefefe
| 493772 || || 12 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#fefefe
| 493773 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#E9E9E9
| 493774 || || 24 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#fefefe
| 493775 || || 18 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#E9E9E9
| 493776 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#fefefe
| 493777 || || 14 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#E9E9E9
| 493778 || || 18 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#fefefe
| 493779 || || 4 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#fefefe
| 493780 || || 27 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#E9E9E9
| 493781 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#d6d6d6
| 493782 || || 30 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#d6d6d6
| 493783 || || 2 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#fefefe
| 493784 || || 8 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#E9E9E9
| 493785 || || 12 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#fefefe
| 493786 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#E9E9E9
| 493787 || || 25 de desembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#E9E9E9
| 493788 || || 2 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#d6d6d6
| 493789 || || 12 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#d6d6d6
| 493790 || || 21 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#fefefe
| 493791 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#fefefe
| 493792 || || 30 d'agost de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#fefefe
| 493793 || || 12 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#d6d6d6
| 493794 || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#d6d6d6
| 493795 || || 30 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#fefefe
| 493796 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#E9E9E9
| 493797 || || 1 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#d6d6d6
| 493798 || || 3 de desembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#fefefe
| 493799 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#fefefe
| 493800 || || 2 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

493801–493900 

|-bgcolor=#fefefe
| 493801 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#E9E9E9
| 493802 || || 27 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#E9E9E9
| 493803 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#E9E9E9
| 493804 || || 19 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#fefefe
| 493805 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#E9E9E9
| 493806 || || 18 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#fefefe
| 493807 || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#fefefe
| 493808 || || 13 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#E9E9E9
| 493809 || || 11 de novembre de 1998 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#fefefe
| 493810 || || 3 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#fefefe
| 493811 || || 23 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#fefefe
| 493812 || || 29 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#fefefe
| 493813 || || 18 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 493814 || || 21 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#fefefe
| 493815 || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#fefefe
| 493816 || || 3 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#E9E9E9
| 493817 || || 19 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#fefefe
| 493818 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#E9E9E9
| 493819 || || 2 de maig de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#d6d6d6
| 493820 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#E9E9E9
| 493821 || || 30 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#fefefe
| 493822 || || 3 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#fefefe
| 493823 || || 10 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#d6d6d6
| 493824 || || 9 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#E9E9E9
| 493825 || || 19 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#E9E9E9
| 493826 || || 16 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#E9E9E9
| 493827 || || 26 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#fefefe
| 493828 || || 24 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#E9E9E9
| 493829 || || 27 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#fefefe
| 493830 || || 20 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#E9E9E9
| 493831 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#E9E9E9
| 493832 || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#d6d6d6
| 493833 || || 25 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#d6d6d6
| 493834 || || 28 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#fefefe
| 493835 || || 25 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#E9E9E9
| 493836 || || 4 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#fefefe
| 493837 || || 17 de setembre de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#E9E9E9
| 493838 || || 2 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#d6d6d6
| 493839 || || 15 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#fefefe
| 493840 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#fefefe
| 493841 || || 17 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#d6d6d6
| 493842 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#E9E9E9
| 493843 || || 29 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#d6d6d6
| 493844 || || 14 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#d6d6d6
| 493845 || || 10 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#E9E9E9
| 493846 || || 29 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#E9E9E9
| 493847 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#fefefe
| 493848 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#fefefe
| 493849 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#E9E9E9
| 493850 || || 17 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#E9E9E9
| 493851 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#d6d6d6
| 493852 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#E9E9E9
| 493853 || || 18 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#E9E9E9
| 493854 || || 13 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#E9E9E9
| 493855 || || 5 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#E9E9E9
| 493856 || || 22 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#fefefe
| 493857 || || 26 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#E9E9E9
| 493858 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#d6d6d6
| 493859 || || 13 de març de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#fefefe
| 493860 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#fefefe
| 493861 || || 14 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#E9E9E9
| 493862 || || 25 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#d6d6d6
| 493863 || || 24 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#E9E9E9
| 493864 || || 22 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#fefefe
| 493865 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#fefefe
| 493866 || || 20 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#d6d6d6
| 493867 || || 1 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#E9E9E9
| 493868 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#E9E9E9
| 493869 || || 30 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#E9E9E9
| 493870 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#fefefe
| 493871 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#d6d6d6
| 493872 || || 28 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#d6d6d6
| 493873 || || 16 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#fefefe
| 493874 || || 14 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#d6d6d6
| 493875 || || 28 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#d6d6d6
| 493876 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#E9E9E9
| 493877 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#fefefe
| 493878 || || 1 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#E9E9E9
| 493879 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#E9E9E9
| 493880 || || 8 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#fefefe
| 493881 || || 26 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#E9E9E9
| 493882 || || 8 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#fefefe
| 493883 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#d6d6d6
| 493884 || || 22 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#d6d6d6
| 493885 || || 3 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#E9E9E9
| 493886 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#d6d6d6
| 493887 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#E9E9E9
| 493888 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#E9E9E9
| 493889 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#fefefe
| 493890 || || 18 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#fefefe
| 493891 || || 24 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#d6d6d6
| 493892 || || 11 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#d6d6d6
| 493893 || || 11 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#d6d6d6
| 493894 || || 22 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#d6d6d6
| 493895 || || 14 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#fefefe
| 493896 || || 20 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#E9E9E9
| 493897 || || 29 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#E9E9E9
| 493898 || || 2 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#E9E9E9
| 493899 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#E9E9E9
| 493900 || || 16 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

493901–494000 

|-bgcolor=#fefefe
| 493901 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#fefefe
| 493902 || || 21 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#d6d6d6
| 493903 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#E9E9E9
| 493904 || || 15 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#E9E9E9
| 493905 || || 8 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#fefefe
| 493906 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#E9E9E9
| 493907 || || 18 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#d6d6d6
| 493908 || || 10 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#fefefe
| 493909 || || 7 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#d6d6d6
| 493910 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#d6d6d6
| 493911 || || 26 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#fefefe
| 493912 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#d6d6d6
| 493913 || || 28 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#d6d6d6
| 493914 || || 28 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#d6d6d6
| 493915 || || 25 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#E9E9E9
| 493916 || || 16 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#E9E9E9
| 493917 || || 20 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#E9E9E9
| 493918 || || 18 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#E9E9E9
| 493919 || || 13 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#d6d6d6
| 493920 || || 22 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#d6d6d6
| 493921 || || 15 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#E9E9E9
| 493922 || || 30 de juliol de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#E9E9E9
| 493923 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#d6d6d6
| 493924 || || 3 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#d6d6d6
| 493925 || || 20 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#d6d6d6
| 493926 || || 10 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#d6d6d6
| 493927 || || 26 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#E9E9E9
| 493928 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#d6d6d6
| 493929 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#E9E9E9
| 493930 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#E9E9E9
| 493931 || || 19 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#E9E9E9
| 493932 || || 27 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#d6d6d6
| 493933 || || 3 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#E9E9E9
| 493934 || || 10 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#E9E9E9
| 493935 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#fefefe
| 493936 || || 30 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#d6d6d6
| 493937 || || 23 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#d6d6d6
| 493938 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#d6d6d6
| 493939 || || 13 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#d6d6d6
| 493940 || || 3 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#E9E9E9
| 493941 || || 30 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#d6d6d6
| 493942 || || 22 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#d6d6d6
| 493943 || || 4 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#d6d6d6
| 493944 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#d6d6d6
| 493945 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#E9E9E9
| 493946 || || 17 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#d6d6d6
| 493947 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#d6d6d6
| 493948 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#E9E9E9
| 493949 || || 11 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#d6d6d6
| 493950 || || 8 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#E9E9E9
| 493951 || || 10 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#E9E9E9
| 493952 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#d6d6d6
| 493953 || || 25 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#d6d6d6
| 493954 || || 3 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#d6d6d6
| 493955 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#d6d6d6
| 493956 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#d6d6d6
| 493957 || || 6 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#d6d6d6
| 493958 || || 7 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#d6d6d6
| 493959 || || 14 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#E9E9E9
| 493960 || || 20 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#d6d6d6
| 493961 || || 7 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#d6d6d6
| 493962 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#E9E9E9
| 493963 || || 27 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#fefefe
| 493964 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#d6d6d6
| 493965 || || 18 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#d6d6d6
| 493966 || || 20 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#d6d6d6
| 493967 || || 22 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#E9E9E9
| 493968 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#d6d6d6
| 493969 || || 12 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#d6d6d6
| 493970 || || 5 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#d6d6d6
| 493971 || || 25 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#d6d6d6
| 493972 || || 9 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#d6d6d6
| 493973 || || 7 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#d6d6d6
| 493974 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#d6d6d6
| 493975 || || 10 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#d6d6d6
| 493976 || || 27 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#d6d6d6
| 493977 || || 11 de febrer de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#d6d6d6
| 493978 || || 2 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#d6d6d6
| 493979 || || 20 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#d6d6d6
| 493980 || || 19 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#E9E9E9
| 493981 || || 15 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#E9E9E9
| 493982 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 493983 || || 8 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#d6d6d6
| 493984 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#E9E9E9
| 493985 || || 3 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#E9E9E9
| 493986 || || 24 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#E9E9E9
| 493987 || || 13 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#d6d6d6
| 493988 || || 23 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 493989 || || 23 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#d6d6d6
| 493990 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#d6d6d6
| 493991 || || 13 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#d6d6d6
| 493992 || || 23 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#E9E9E9
| 493993 || || 25 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#E9E9E9
| 493994 || || 6 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#d6d6d6
| 493995 || || 9 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#d6d6d6
| 493996 || || 22 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#d6d6d6
| 493997 || || 13 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#d6d6d6
| 493998 || || 19 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#d6d6d6
| 493999 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#d6d6d6
| 494000 || || 21 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (490001)-(495000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (490001-500000)